Tayrac (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania 
 Tayrac (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje